Маук — посёлок в Каслинском районе Челябинской области Российской Федерации. Посёлок является административным центром Маукского сельского поселения Каслинского района.

Территория возле посёлка относится к территории Российской Федерации с регламентированным посещением иностранными гражданами.

География 
Расположен в 138 км к северо-западу от Челябинска, в 19 км к западу от районного центра, города Касли.

Посёлок расположен к юго-востоку от горы Маук в бассейне реки Большой Маук, в пойме реки Малый Маук отгороженной небольшими горными хребтами: Вишнёвые горы, Потанины горы, Тёплые горы (гора Маук — одна из его высот), Могильные горы. В западной части посёлка находится небольшой пруд на реке Малый Маук, сооружённый в конце XIX века для обеспечения водой железнодорожной станции.

Через посёлок Маук проходят региональные автодороги 75К-011 «Красноуфимск — Верхний Уфалей — Касли» (на территории Свердловской области: 65К-1402000), 75К-017 «Кыштым — железнодорожная станция Маук», 75К-113 «Вишневогорск — Касли — железнодорожная станция Маук» посредством которых связан с соседними населенными пунктами такими как: г. Верхний Уфалей, п. Вишневогорск, г. Кыштым, г. Касли.

В посёлке располагается одноимённая железнодорожная станция ЮУЖД неэлектрифицированной линии Челябинск — Екатеринбург. По названию станции названы некоторые геологические формации: Серовско-Маукский глубинный геологический разлом, Серовско-Маукский офиолитовый пояс, Серовско-Маукская зона меланжа.

Рядом с посёлком расположены Маукские карьеры по добыче змеевика. Есть также месторождения золота, серно-медноколчеданных золото-серебросодержащих и цинковых руд с наличием никеля и кобальта (магнетит-пирротин-халькопирит-пиритовые, сфалерит-халькопирит-пирит-пирротиновые руды и уранинит). В XVIII веке, до основания посёлка, в окрестностях были Маукские рудники по добыче железной руды для Каслинского завода.

История 
Посёлок был основан в 1894 году как пристанционный у одноимённой станции во время строительства железнодорожной ветки соединившей станцию Челябинск со станцией Екатеринбург-I (через станцию Екатеринбург II) до этого изолированной частной Уральской горнозаводской железной дороги. В начале XX века между железнодорожными станциями Баженовская и Маук Пермской железной дороги существовала шоссейная дорога проходящая через село Багарякское (Маук-Баженовский тракт, участок между Мауком и селом Багаряк сооружён в 1898 году).

Само название посёлка, по одной из версий, на одном из тюркских наречий, ранее живших в этих местах людей, означает «золотое дно», что обусловлено тем, что изначально недалеко от самого посёлка было несколько «золотомоев», на которых добывали и мыли золото. Также Маук был важным пунктом в транспортной инфраструктуре, так как находится посередине дороги между городами Касли и Верхний Уфалей.

Посёлок как и прилегающая территория претерпевала изменения в административно-территориальном составе, так вначале относился к Пермской губернии, в дальнейшем был включён в состав Каслинского района Уральской области, с созданием Челябинской области вошёл в состав Уфалейского района Челябинской области (с административным центром в посёлке Верхний Уфалей, посёлок Касли тоже был включён в этот район), при преобразовании в феврале 1944 года Уфалейского района (город Верхний Уфалей стал областного подчинения), посёлок был включён в Каслинский район Челябинской области.

Во время Гражданской войны в посёлке существовал отряд красногвардейцев под руководством К. Ф. Ретнёва.

Возле посёлка ранее добывался кварц. На Тёплой горе проводилось углежжение, для обеспечения Каслинского чугуноплавильного завода. В посёлке был Маукский лесоучасток Уфалейского леспромхоза, с 1951 года — Каслинский лесопункт.

В 1932 году в посёлке был открыт приёмный пункт санатория «Сунгуль», служивший в годы Великой Отечественной войны перевалочным пунктом для эвакуированных тяжелораненных для направления в эвакогоспиталь (№ 3780) на базе того же санатория. 

В 1943 году в окрестностях посёлка располагался полигон 19-го запасного стрелкового полка 8-й запасной стрелковой бригады.

В XX веке в посёлке создаются объекты социальной инфраструктуры: проводится телефонная и телеграфная связь, открыты ФАП и детские ясли, проложена автодорога связывающая Касли и Верхний Уфалей (1936), школа (1938, с 1947 — семилетняя, с 1950 — неполная средняя школа, в новом здании с 1983), библиотека (1950), детский сад (1955), ветеринарный пункт (1958), сельский клуб (1964, с 1974 дом культуры), продмаг (1972), АТС (1983). В 2013 году достроен храм Успения Богородицы.

Экономика 
Сейчас посёлок живёт за счёт нескольких пилорам. Недалеко от посёлка ведётся добыча медных руд, поделочного и облицовочного камня — змеевика. По данным за 2017 год, в сточных водах с Маукского медно-колчеданного месторождения отмечались превышения некоторых показателей ПДК.

Разработку Центрального рудного тела Маукского месторождения ведёт АО «Маукский рудник» расположенный в посёлке Вишневогорск (около 10 км от п. Маук по прямой). Добыча предполагается способом кучного выщелачивания.

В посёлке расположены газораспределительная станция на магистральном газопроводе, понижающая электрическая подстанция 110/10 кВ.

Население 
Количество населения посёлка составляло: 1926 г. — 253 чел., 1936 г. — 1451 чел., 1970 г. — 1212 чел., 1983 г. — 974 чел., 1995 г. — 1098 чел.,  2010 г. — 714 чел. На фронт во время Великой Отечественной войны было направлено 147 жителей посёлка (тогда села), не вернулось 72 из них.

Примечания 

Населённые пункты Каслинского района